Comitatul San Miguel sau San Miguel County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 San Miguel County, Colorado
 San Miguel County, New Mexico